Arthur de La Borderie – storico francese
 Bernard Borderie – regista francese
 Raymond Borderie – produttore cinematografico francese